

Geografia 
 Yangdong – villaggio storico tradizionale della Corea del Sud
 Yangdong Minsok Maeul – uno dei villaggi più vasti di tutta la Corea del Sud

Persone 
 Xue Yangdong – schermidore cinese